Títeres o Títere puede hacer referencia a: 

 Títeres, objetos inanimados que movidos con un objetivo dramático o "en función dramática" por el titiritero le sirven para contar una historia. 
 Teatro de títeres, tipo de teatro y lugar en el que se hacen representaciones con títeres (muñecos manipulables).
 Títeres de guante (una de las cuatro técnicas básicas delteatro de títeres,), muñecos que el titiritero mueve introduciendo su mano en el guante o faldón que soporta los brazos y cabeza del títere.
 Títeres de sombra, técnica del teatro de sombras hecha con "figuras planas y articuladas" que cobran vida gracias a unas finas varillas que llegan a sus brazos, piernas, cabeza, o tronco, y que se proyectan sobre una pantalla o lienzo, con la ayuda de una fuente de luz.
 Títeres de varilla, técnica para las figuras de distintos tamaños y diversos materiales, manipuladas por medio de un conjunto de varillas. 
 Títeres de cuerda o marionetas, técnica para los muñecos movidos por hilos o cuerdas. 
 Títeres de cachiporra, denominación en español de los muñecos de guante del teatro de guiñol, con antepasados en la Comedia del arte, como Pulcinella (Polichinela), o en sus hermanos septentrionales (Guiñol, Punch y Kásperle).
 Títeres javaneses, teatro de sombras protagonizado por títeres de varillas y de sombra, tradicional de Indonesia y Malasia.
 Títeres acuáticos de Vietnam, teatro de títeres sobre el agua, originario y tradicional de la llanura norte de Vietnam.
 Marioneta, títere movido por hilos.

Expresiones
 Títere con cabeza
 Títere playero
Música
 Títeres (Ñu), canción del grupo de rock español;
Política
 Gobierno títere y régimen títere son términos utilizados despectivamente para referirse a un gobierno que debe su existencia (u otra cuestión importante) a la instauración, apoyo o control por parte de una entidad más poderosa, típicamente una potencia extranjera.

Otros
 Usuarios títeres, una de las políticas oficiales de Wikipedia sobre editores con más de una cuenta.